Lehsten ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Lehsten (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Lehsten (Möllenhagen), Ortsteil der Gemeinde Möllenhagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Lehsten (Schaprode), Ortsteil der Gemeinde Schaprode, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Lehsten (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Lehsten ist der Name von:

 Lehsten (Adelsgeschlecht)

Lehsten ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig von Lehsten (1840–1910), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Langenlehsten
 Leesten
 Lehesten
 Lesten